Die NLB wurde 1944 gegründet. Die folgende «ewige Tabelle» berücksichtigt alle Spiele der zweithöchsten Schweizer Fussball Liga seit der Saison 1944/1945. Die Punkte wurden alle mit der 3-Punkte-Regel berechnet. Für die Zeit des «Striches» wurden alle Spiele der Qualifikations-Runde, der Auf-/Abstiegsrunde der NLA/NLB und der Abstiegsrunder der NLB gezählt. Entscheidungsspiele und auch Relegations-Spiele wurden nicht mit eingerechnet.
Bis 2003 hiess die zweithöchste Liga NLB, danach Challenge League.

Stand: Saison 2020/2021
 Cantonal Neuchatel fusionierte mit Neuchatel Xamax
 Dem FC Lugano wurden 2002/2003 fünf Punkte und dem FC Winterthur 2002/2003 acht Punkte abgezogen
 Dem SC YF Juventus wurden 2005/2006 drei Punkte abgezogen
 Dem AC Bellinzona wurden 2012/2013 sieben Punkte abgezogen
 Dem FC Biel/Bienne wurden 2015/2016 fünf Punkte abgezogen
 Dem FC Chiasso wurden 2017/2018 drei Punkte abgezogen

Die NLB/Challenge League umfasste bisher Teams aus folgenden Kantonen:

Folgende vier Kantone waren bisher noch mit keinem Team in der zweithöchsten Fussball-Liga vertreten: Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden, Obwalden, Uri

!
Ewige Tabelle (Fußball)